Personen
 Fabian van Olphen (1981), Nederlandse handballer
 Gerard van Olphen (1962), Nederlandse bestuurder
 Sanne van Olphen (1989), Nederlandse handbalster